Gloria Murillo (nacida como Gloria del Carmen Murillo Muñoz, el 27 de Abril 1995 en Ciudad de San Luis Potosí, Mexico) integrante del Equipo de atletismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es conocida por su destacada participación en el Reality más visto de México, Exatlón.

Reseña biográfica
Gloria Murillo comenzó a practicar gimnasia desde los 7 años de edad  donde participio en numerosos regionales. Su trayectoria en las pistas de atletismo comienza a sus 14 años de edad con el entrenador Eduardo Castro, Gloria por años se enfoco en los 400 y 800 metros planos y logro participar en múltiples nacionales, desde los 18 años vive en Monterrey, Nuevo León., ahí continua sus estudios de Licenciada en Ciencias del Deporte, actualmente forma parte del equipo de atletismo de los Tigres de la UANL. Su actuación en la pista se amplió para poder competir en los 400x400. Gloria Murillo ha participado en competencias internacionales desde muy joven, en el 2015 en la ciudad de Houston, EUA.,  donde se destacó con el primer lugar, también ha participado en Universiadas de la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo A.C., actualmente se encuentra dentro del Reality más visto de México, Exatlón.

Distinciones 
Exatlón México (Equipo Famosos, Noviembre 2017)
Campeonato Nacional de Atletismo 1a.Fuerza y Sub 23, Monterrey, NL (Ranking Nacional Femenil de la FMAA, 03-Junio-2016)LXIV Relevos TEC, Monterrey, Nuevo León (Ranking Nacional Femenil de la FMAA, 04-Marzo-2016)
48o. Evento Atlético UANL 2016, Monterrey, NL (Ranking Nacional Femenil de la FMAA, 13-Febrero-2016)IV Circuito de Atletismo Puerto Vallarta, Jalisco (Ranking Nacional Femenil de la FMAA, 17-Enero-2016)
Competencia Internacional de Houston, E.U.A. (Primer lugar, 2015)
Campeonato Invernal de Atletismo, Cede en Mérida, Yucatán (2013)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Mujeres
Nacidos en 1995
Atletas de México
Deportistas de Nuevo León
Mujeres del siglo XXI
Animación